Indie - azjatyckie państwo, położone na południu kontynentu 
 Indie - muzyka produkowana niezależnie od komercyjnych wytwórni płytowych